Albert Massard – calciatore lussemburghese
 Armand Massard – schermidore francese
 Jean Massard – calciatore lussemburghese
 Robert Massard – baritono francese